Slag bij Arles (411), veldslag tussen twee Romeinse legers
 Slag bij Arles (430), veldslag tussen de Romeinen en de Visigoten
 Slag bij Arles (458), veldslag tussen de Romeinen en de Visigoten
 Slag bij Arles (471), veldslag tussen de Romeinen en de Visigoten